Adolfo Rodríguez Saá (né en 1947), homme politique argentin ;
 Juan Saá (1818-1884), militaire et homme politique argentin.
Patronyme argentin